Amaxac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Amaxac de Guerrero (kommunhuvudort), Tlaxcala, 
 Ámaxac, Huejutla de Reyes, Hidalgo, 
 Amaxac, San Luis Potosí, Coxcatlán, 
 Ámaxac, Huazalingo, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar